Lauterbach kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Adolf Georg Lauterbach
 Karl-Ernst Lauterbach

Robotskapade auktorsförkortningar